Klosterskovgård har flere betydninger:

 Klosterskovgård (Møn) – en landbrugsejendom i Keldby Sogn
 Klosterskovgård (Lyngå Sogn) – en landbrugsejendom i Lyngå Sogn